David Mundell – avvocato e politico scozzese
 Robert Mundell – economista canadese, Premio Nobel per l'economia 1999
 William George Ranald Mundell Laurie – medico e canottiere inglese, vincitore di una medaglia d'oro ai giochi olimpici, meglio noto come Ran Laurie